Хи́мич (, ) — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Химич, Александр Иванович (род. 1975) — украинский гребец.
 Химич, Андрей Иванович (род. 1937) — советский каноист, олимпийский чемпион 1964 года.
 
 Химич, Вера Васильевна (1937—2012) — российский литературовед.
 Химич, Георгий Лукич (1908—1994) — советский конструктор и учёный, член-корреспондент Академии наук СССР.
 Химич, Ирина Николаевна — стюардесса, захваченная в заложники в 1983 году бандитами на борту Ту-134, кавалер Ордена Красной Звезды.
 Химич, Николай Иванович (1881—1967) — генерал-майор Генштаба, участник Белого движения.
 Химич, Сергей Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Химич, Тамила Николаевна (род. 1994) — украинская футболистка.
 Химич, Фёдор Васильевич (1917—2009) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Химич, Юрий Иванович (1928—2003) — советский, украинский архитектор и художник (график).

Примечания